Eduardo (nome) — prenome masculino
 Eduardo Fernandes Rodrigues

História 
Reis anglo-sexões
Eduardo, o Velho (I) (874/877–924)
Eduardo, o Mártir (II) (962–978)
Eduardo, o Confessor (III) (1005-1066)
Eduardo, o Exilado (1016-1057), príncipe herdeiro

Reis de Inglaterra e do Reino Unido
Eduardo I de Inglaterra (1239-1307)
Eduardo II de Inglaterra (1284-1327)
Eduardo III de Inglaterra (1312-1377)
Eduardo IV de Inglaterra (1442-1483)
Eduardo V de Inglaterra (1470-1483)
Eduardo VI de Inglaterra (1537-1553)
Eduardo VII do Reino Unido (1841-1910) — também imperador da Índia
Eduardo VIII do Reino Unido (1894-1972) — também imperador da Índia

Rei da Escócia
Eduardo Balliol (1282-1364).

Príncipes britânicos
Eduardo, o Príncipe Negro (1330-1376) — príncipe de Gales, também conhecido por Eduardo de Woodstock
Eduardo de Norwich, 2.º Duque de Iorque (1373–1415) — 2º duque de Iorque
Eduardo de Westminster (1453-1471) — príncipe de Gales, filho de Henrique VI
Eduardo de Middleham (1473-1484) — príncipe de Gales, filho de Ricardo III
Eduardo, Duque de Kent e Strathearn (1767–1820) — filho de Jorge III e pai da rainha Vitória
Eduardo, Conde de Wessex (n.1964) — filho mais novo de Isabel II

Príncipes de Parma 
Eduardo I de Parma (1612-1646) — duque de Parma e Placência
Eduardo, Príncipe herdeiro de Parma (1666-1693) — também chamado de Eduardo II de Parma
Eduardo Farnésio (cardeal) (1573-1626)

Duques de Gueldres
Eduardo de Gueldres (1336–1371) 

Conde de Saboia
Eduardo de Saboia (1284-1329)

Condes do Palatinado
Eduardo do Palatinado-Simmern (1625–1663)

Desambiguações de antropônimos